Quetena ist die Bezeichnung für verschiedene geographische Orte in Bolivien:
 Cerro Quetena – Gipfel in der Bergregion der Cordillera de Lípez
 Río Quetena – Zufluss zum Río Grande de Lípez
 Quetena Grande – Ortschaft im Departamento Potosí
 Quetena Chico (auch: Peña Barrosa) – Ortschaft im Departamento Potosí